Назва Парк індіанських курганів,  стосується низки історичних пам'ятників на території США :
 :en: Beattie Park Mound Group — Рокфорд, Іллінойс
 Еффіджі-Маундз, штат Айова
 :en: Indian Mound Park (Dauphin Island, Alabama) , Дофін-Айленд, Алабама
 :en: Indian Mounds Park (Quincy, Illinois) , Квінсі, Іллінойс
 :en: Indian Mounds Park (Saint Paul, Minnesota) , Сент-Пол, Міннесота
 :en: Indian Mounds Park (Whitewater, Wisconsin) , Уайтуотер, Вісконсин
 :en: Indian Temple Mound and Museum — Форт-Волтон-Біч, Флорида
 :en: Newark Earthworks — Ньюарк, Огайо
 :en: Ormond Mound — Ормонд-Біч, Флорида
 Серпент-Маунд — округ Адамс, Огайо

Див. також 
 Фігурний курган
 Будівельники курганів